Pasies (en llatí Pasias, en grec antic Πασίας) fou un destacat pintor grec, germà d'un modelador de certa fama de nom Egineta, i deixeble d'Erigò.

Inicialment era l'ajudant i encarregat de donar color a les pintures de Nealces, segons Plini el Vell (Naturalis Historia, XXXV 11. s. 40. § 41) i més tard va pintar completament pel seu compte. Seguia les tendències de l'escola de Sició i va florir cap a l'any 220 aC.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia